Гаккебуш — семья украинских деятелей науки и культуры немецкого происхождения:

 Гаккебуш, Михаил Михайлович (1874—1929) — публицист
 Гаккебуш, Валентин Михайлович (1881—1931) — психиатр
 Гаккебуш, Любовь Михайловна (1888—1947) — актриса
 Гаккебуш, Валерий (1912—1984) — её сын, режиссёр и театровед
 Гаккебуш, Екатерина Михайловна (1913—1993) — его жена, театральный художник